Griechenlandfeldzug steht für:
 Griechenlandfeldzug der Atlanter, siehe Jürgen Spanuth #Der Griechenlandfeldzug der Atlanter
 Griechenlandfeldzug der Perser, siehe Kallidromo
 Griechenlandfeldzug der Kelten, siehe Keltische Südwanderungen #Die Invasion Griechenlands
 Griechenlandfeldzüge der Normannen, siehe Robert Guiskard #1080–85: Zwischen Byzanz und Rom
 Griechenlandfeldzug der Wehrmacht, siehe Balkanfeldzug (1941)#Operationen in Griechenland